Бе́рли, или Бёрли (), — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Берли, Адольф (1895—1971) — американский экономист, политик и дипломат.
 Берли, Джордж (род. 1956) — шотландский футболист.
 Берли, Крейг (род. 1971) — шотландский футболист.
 Берли, Никола (род. 1986) — британская актриса.
 Берли, Нэнси Хэллем (1930—2013) — австралийская фигуристка-одиночница.
 Берли, Шерон (род. 1956) — австралийская фигуристка-одиночница.

Топонимы 
 Берли — округ в центральной части штата Северная Дакота в США.
 Берли — деревня, Высокогорский район, Татарстан, Россия.
 Берли (Берля) — река в России, протекает в Республике Татарстан.
 Берли — окружной центр округа Кассиа штата Айдахо, США.

Примечания